Функционализам је филозофска, социолошка и психолошка доктрина по којој је основни задатак науке утврђивање функција појава, установа и уопште људске делатности у односу на друштво у целини или неки његов део. У друштвеним наукама, теорија која истиче значај узајамне зависности друштвених облика и институција и њиховог прожимања у одржавању културног и друштвеног јединства. Притом се истиче да сви функционални односи у оквиру друштва (и организма) утичу једни на друге и доприносе заједничком функционисању. У психологији, правац који наглашава значај складног функционализма читавог организма у његовим напорима да се прилагоди окружењу.

Литература 
 

Социологија
Психологија
Филозофски концепти